Петлица — предмет одежды. Известные примеры:

 Петлица — обмётанная прорезь или нашивная петля.
 Петлица — знак отличия или различия на воротнике или обшлаге форменной одежды.